Аде́л Фе́рдоусипу́р ( / Âdel Ferdousipur; 2 октября 1974 года, Рафсанджан, Керманский остан, Шаханшахское Государство Иран) — иранский футбольный комментатор и телеведущий, продюсер, общественный деятель и журналист. Один из самых известных и популярных футбольных комментаторов и телеведущих в Иране.

В 2009 году Адел Фердоусипур был признан известным американским журналом Newsweek одним из 20 самых влиятельных людей в Иране, и расположился на предпоследнем 19-м месте в этом списке.  

Родился 2 октября 1974 года в городе Рафсанджан, в остане (провинции) Керман в центральной части Ирана. Окончил Технологический университет имени Шарифа в Тегеране. Также обучался медиа-менеджменту в Тегеранском университете. Начал работать в иранском телевидении с 1990-х годов.

Адел Фердоусипур известен как автор и ведущий одного из самых популярных и известных телепередач иранского телевидения — Navad (Девяносто в переводе с персидского языка), посвященный футболу, на популярном телеканале IRIB TV3. Еженедельную телепередачу Navad Фердоусипура в среднем смотрят 30—40 миллионов человек в Иране и за его пределами. Было выпущено 20 сезонов и более 500 выпусков данной телепередачи, которая существует с 1999 года и поныне. Передача посвящена в основном иранскому футболу, но освещается и зарубежный футбол. Передача транслируется каждый понедельник вечером.

Примечания

См. также 
 Джавад Хиябани

Выпускники Технологического университета имени Шарифа
Общественные деятели Ирана
Журналисты Ирана
Телеведущие Ирана
Продюсеры Ирана